Сузы может означать:
 Сузы — город.
 Сузы — сын Елама (сына Сима), упоминаемый в апокрифах.